Serie B 1936/1937 innebar att Livorno och Atalanta gick till Serie A 1937/1938.

Tabell

Nedflyttningskval
Då alla lag slutade på sex poäng, spelades avgöramde matcher.

Avgörande matcher
Match på neutral plan:

Calcio Catania till Serie C.

Källor
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter

1936 i Italien
1937 i Italien
Fotbollssäsongen 1936/1937
1936/1937